Заставцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Заставцы — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Заставцы — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.